in statu nascendi – termin prawniczy
 in statu nascendi – termin chemiczny